

Geografia 
 Bewick – parrocchia civile dell'Inghilterra, nella contea di Northumberland
 Bewick Island – isola australiana

Persone 
 Pauline Bewick (1935) – artista irlandese
 Robert Bewick (1788-1849) – illustratore inglese
 Thomas Bewick (1753-1828) – incisore inglese